Een berenkuil is een kuil om beren in te vangen of om gevangen beren in tentoon te stellen, zoals onder andere gebeurde in de Bärengraben van Bern of de berenkuil in Maastricht. Een kuil kan bij de vangst van een beer gebruikt worden door een beer op te jagen in de richting van de kuil in de hoop dat de beer er in valt. Hierbij kan gebruikgemaakt worden van diverse materialen om de beer in de richting van de kuil te leiden.

Berengevechten
Berenvangen of berenvechten is een gewelddadige sport waarbij een beer in de berenkuil met een poot aan een paal gebonden werd waarna agressieve jachthonden de beer aanvielen. Een berenkuil heeft ook min of meer eenzelfde vorm en functie als een arena waarin stierengevechten plaatsvinden.

Dierentuinen
In veel dierentuinen werden of worden beren nog in een berenkuil gehouden. Dit kwam onder toenemende kritiek van dierenwelzijnsorganisaties; de beren ontwikkelden stress in de te kleine en onnatuurlijke kuilen. Bovendien gooiden bezoekers vaak dingen in de kuil zoals voedsel (wat soms schadelijk voor de gezondheid van de beren was) of stenen en stokken om de dieren te plagen. Daarbij is een kuil relatief onveilig voor bezoekers omdat ze erin kunnen vallen (ondanks hekken of verhogingen die vaak om de kuil worden geplaatst). Veel dierentuinen zijn dan ook minder beren per kuil gaan houden of hebben, zoals Dierenpark Emmen, de traditionele kuil vervangen door een meer natuurlijke habitat.

Jacht
Dierenverblijf